Eurasia o el adjetivo euroasiático/a puede referirse a:
 Eurasia, una zona geográfica.
 Placa Euroasiática, una placa tectónica.
 Estepa euroasiática, una gran ecorregión de estepa.
 Eurasia (1984), uno de los tres superestados en que se divide la Tierra en la novela distópica de ciencia-ficción de George Orwell.
 Anexo: Países Euroasiaticos
 Unión Económica Euroasiática, unión económica de Estados postsoviéticos.
 Las Macrolenguas Euroasiáticas, una macrofamilia donde agrupan las lenguas Indoeuropeas, Urálicas, etc
Cultura:
 Eurasia (documental), documental histórico de 2004 producido conjuntamente por NHK y Point du Jour International
 Eurasia (banda), banda musical femenina de Filipinas.
 Eurasia (revista), revista italiana de geopolítica, de periodicidad trimestral.
 Eurasia (tren), nombre de un Unidad de tren eléctrica múltiple ESh2 (Stadler KISS)
Edificios:
 Eurasia (edificio), rascacielos de 309 metros en Moscú, Rusia.